Blackhat bezeichnet:
 einen Typus von Hackern, siehe Hacker (Computersicherheit)#White-, Grey- und Black-Hats
 Blackhat-SEO
 Blackhat (Film), einen US-amerikanischen Spielfilm von Michael Mann aus dem Jahr 2015

Siehe auch:
 Black Hat